Florian Kunz ist der Name folgender Personen:

* Florian Kunz (Hockeyspieler) (* 1972), deutscher Hockeyspieler
 Florian Kunz (Skirennfahrer) (* 2000), Schweizer Skirennfahrer 

Siehe auch:
 Florian Kunze (* 1981), deutscher Wirtschaftswissenschaftler